Маргари́та Не́стерова:
 Нестерова, Маргарита Викторовна (род. 1989) — российская пловчиха.
 Нестерова, Маргарита Владимировна (род. 1978) — российская кёрлингистка.